Filain kan syfta på:
 Filain, Aisne
 Filain, Haute-Saône